Colpisci – album di Marina Rei del 2005
 Colpisci – singolo di Neffa del 2015